Five Forces es el séptimo álbum de la banda de rock chileno y rock brasileño, Tatto Falconi TTF. Este disco cuenta con 10 temas, con canciones en Inglés. «Five Forces» que también lleva el mismo nombre del disco fue el sencillo de este álbum. Este disco tiene como temática de "sucesos paranormales" e "historias de amor" el álbum fue lanzado antes de la gira que también llevó el nombre del disco Five Forces de Tatto Falconi TTF a Europa, y también Sudamérica, la cual se hizo real los últimos días de agosto, cuando Tatto Falconi TTF se presentan en escenarios de Madrid, España, con bandas como Héroes del Silencio hardrock, también en Valencia; luego telonean a Die Toten Hosen Punk en Berlín y Hamburgo, Alemania. En septiembre comienzan una gira a Sudamérica que partiría en México DF teloneando a las bandas locales Pepe Pecas hardrock y Los Cogelones hardrock. Y por inconvenientes e imprevistos, la banda no llega a la Ciudad de Bogotá, Colombia como era previsto, llegan a Lima, Perú telonean a El Troglodita hardrock en tres eventos, con esto finalizan la gira el 27 de septiembre de 2015, Después del lanzamiento del disco la banda se disulve saliendo los ex miembros Luciano Assunção (guitarra), Juliano Ferreira (bajo y coros) y Dave Writer (batería). La banda continuaría con nuevos integrantes y logró una importante atención radial internacional con el álbum Five Forces, las canciones «Five Forces» que ya había sido popularizada en sus giras, «Tourning Back», «Trayedy» y «You Never Go There», fueron un éxito en emisoras radiales chilenas, brasileñas, estadounidenses, europeas y latinas.

Lista de canciones 
 "Tourning Back" - 4:12
 "Tragedy" - 3:06
 "You Never Go There" - 3:45
 "Miss You" - 1:54
 "Five Forces" - 6:17
 "Prozac Panzer" - 3:13
 "Innersound" - 3:56
 "My Spirit" - 3:26
 "Colossus" - 4:58
 "Seattle" - 3:55

Referencias

Álbumes de Tatto Falconi TTF
Álbumes de Chile de 2015
Álbumes de rock
Álbumes de rock alternativo